Антоньевка — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Антоньевского сельсовета.

География 
Расположено на берегах реки Ануй. Абсолютная высота — 222 метра над уровнем моря.

История 
Основано в 1736 году. В 1926 году в селе Антоньевском имелось 352 хозяйства и проживало 1914 человек (943 мужчины и 971 женщина). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени, изба-читальня и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Антоньевского сельсовета Михайловского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 %.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)